3 svědkové (nebo také 3 svědkové Zlatých desek či 3 svědkové Knihy Mormonovy) je souhrnné pojmenování pro 3 osoby, které podle mormonské víry spatřily anděla nesoucího Zlaté desky, z nichž byla přeložena Kniha Mormonova – svaté Písmo mormonů. Samotný vznik této knihy je však předmětem debat i kritiky.

Jména 
Mezi tzv. 3 svědky patřili:
 Oliver Cowdery
 David Whitmer
 Martin Harris

Proroctví o svědcích 

Mormoni věří, že jejich svatá kniha (Kniha Mormonova) předpověděla příchod 3 svědků.

Literatura 
 Anderson, Richard Lloyd (1981). Investigating the Book of Mormon Witnesses. Salt Lake City: Deseret Book Company. 
 Brodie, Fawn McKay (1995). No Man Knows My History: the Life of Joseph Smith, the Mormon Prophet (2nd., rev. and enl. ed.). New York: Vintage Books. 
 Roberts, Brigham Henry (1911). New Witnesses for God. (Vols. 1-3). Salt Lake City: Deseret News

Mormonství